Пя́ски́ (,  — «Піски») — назва населених пунктів у Білорусі та Польщі.

Пяски — село в Берестовицькому районі Гродненської області

Населені пункти та їхні частини
 Пяски — місто в Свідницькому повіті Люблінського воєводства
 Пяски — гміна в Свідницькому повіті Люблінського воєводства
 Пяски — гміна в Ґостинському повіті Великопольського воєводства
 Пяски — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пяски — село в гміні Ґрудзьондз Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пяски — село в гміні Воля-Угруська Володавського повіту Люблінського воєводства
 Пяски — село в гміні Свідниця Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Пяски — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — село в гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — село в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — село в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — село в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — село в гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — село в гміні Болеславець Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — село в гміні Клещув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — село в гміні Страхувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — село в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — село в гміні Ґомбін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — село в гміні Ґужно Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — село в гміні Одживул Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — село в гміні Констанцин-Єзьорна Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — село в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — село в гміні Тикоцин Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Пяски — село в гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Пяски — село в гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — село в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — село в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — село в гміні Руцяне-Нида Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пяски — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пяски — село в гміні Мейська Ґурка Равицького повіту Великопольського воєводства
 Пяски — село в гміні Ленка-Опатовська Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Пяски — село в гміні Пяски Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Пяски — село в гміні Скульськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Пяски — село в гміні Вітково Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Пяски — село в гміні Ресько Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Пяски — село в гміні Барвіце Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Пяски — частина міста Бродниця в Бродницькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Пяски — частина міста Рипін у Рипінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Пяски — частина міста Влоцлавек в Куявсько-Поморському воєводстві
 Пяски — частина міста Яновець-Велькопольський в Жнінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Пяски — частина міста Торунь в Куявсько-Поморському воєводстві
 Пяски — частина міста Любранець у Влоцлавському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Пяски — частина міста Білґорай в Білґорайському повіті Люблінського воєводства
 Пяски — частина міста Красник у Красницькому повіті Люблінського воєводства
 Пяски — частина міста Межиріччя в Більському повіті Люблінського воєводства
 Пяски — частина міста Сточек-Луковський в Луківському повіті Люблінського воєводства
 Пяски — частина міста Люблін в Люблінському воєводстві
 Пяски — частина міста Радомсько в Радомщанському повіті Лодзинського воєводства
 Пяски — частина міста Щавниця в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Пяски — частина міста Щуцин у Домбровському повіті Малопольського воєводства
 Пяски — частина міста Лібйонж у Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Пяски — частина міста Чхув у Бжеському повіті Малопольського воєводства
 Пяски — частина міста Старий Сонч у Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Пяски — частина міста Неполомиці в Велицькому повіті Малопольського воєводства
 Пяски — частина міста Олькуш у Олькуському повіті Малопольського воєводства
 Пяски — частина міста Буковно в Олькуському повіті Малопольського воєводства
 Пяски — частина міста Тшебіня в Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Пяски — частина міста Козеніце в Козеницькому повіті Мазовецького воєводства
 Пяски — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Пяски — частина міста Дембиця в Дембицькому повіті Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина міста Тарнобжег в Підкарпатському воєводстві
 Пяски — частина міста Баранув-Сандомирський в Тарнобжезькому повіті Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина міста Любачів у Любачівському повіті Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина міста Білосток в Підляському воєводстві
 Пяски — частина міста Книшин у Монецькому повіті Підляського воєводства
 Пяски — частина міста Мальборк у Мальборському повіті Поморського воєводства
 Пяски — частина міста Рибник в Сілезькому воєводстві
 Пяски — частина міста Челядзь у Бендзинському повіті Сілезького воєводства
 Пяски — частина міста Войковиці в Бендзинському повіті Сілезького воєводства
 Пяски — частина міста Завихост у Сандомирському повіті Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина міста Островець-Свентокшиський в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина міста Кельців у Свентокшиському воєводстві
 Пяски — частина міста Влощова в Влощовському повіті Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина міста Гнезно в Гнезненському повіті Великопольського воєводства
 Пяски — частина міста Острув-Велькопольський в Островському повіті Великопольського воєводства
 Пяски — частина міста Серакув у Мендзиходському повіті Великопольського воєводства
 Пяски — частина міста Маргонін у Ходзезькому повіті Великопольського воєводства
 Пяски — частина села Яґодзін у гміні Венґлінець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Пяски — частина села Пікутково в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пяски — частина села Старобжеська-Кольонія в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пяски — частина села Новавесь-Хелмінська в гміні Хелмно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пяски — частина села Камйонкі-Дуже в гміні Лисоміце Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пяски — частина села Ґлоґово в гміні Оброво Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пяски — частина села Поліхново в гміні Бобровники Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пяски — частина села Любевиці в гміні Любево Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пяски — частина села Окалево в гміні Скрвільно Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пяски — частина села Гусинне в гміні Дорогуськ Холмського повіту Люблінського воєводства
 Пяски — частина села Бистшиця в гміні Войцешкув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Пяски — частина села Бужець у гміні Войцешкув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Пяски — частина села Теодорувка-Кольонія в гміні Фрамполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Пяски — частина села Сморинь у гміні Фрамполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Пяски — частина села Сендовиці в гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Пяски — частина села Ґузд-Ліпінський в гміні Біща Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Пяски — частина села Терешполь-Кукелкі в гміні Терешполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Пяски — частина села Камйонка в гміні Сточек-Луковський Луківського повіту Люблінського воєводства
 Пяски — частина села Бокінка-Крулевська в гміні Тучна Більського повіту Люблінського воєводства
 Пяски — частина села Городище в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Пяски — частина села Ромашки в гміні Россош Більського повіту Люблінського воєводства
 Пяски — частина села Грушув у гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Пяски — частина села Семковіце в гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Душники в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Собень у гміні Александрув-Лодзький Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Тум у гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Собень у гміні Білачув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Влинь у гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Немислув у гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Скараткі-под-Ляс у гміні Доманевіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Скурковиці в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Стриє-Паскове в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Малюшин у гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Воля-Заленжна в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Межин у гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Вуйцин у гміні Парадиж Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Тшебіна в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Вейсце в гміні Коцежев-Полудньови Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Хожев у гміні Келчиґлув Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Рацишин у гміні Дзялошин Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Вельґомлини в гміні Вельґомлини Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Заленче-Велике в гміні Понтнув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Пшиборув у гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Селець у гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Студзянна в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Нендзежев у гміні Вітоня Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Лютутув у гміні Лютутув Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — частина села Фасцишова в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Дзевін у гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Ритро в гміні Ритро Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Станьонткі в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Ядовники в гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Стерковець у гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Пяскі-Дружкув у гміні Чхув Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Слопніце в гміні Слопніце Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Закшув у гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Обідза в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Пшибиславіце в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Ляскувка-Хоронська в гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Тенчинек у гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Боленцин у гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Тшицьонж у гміні Тшицьонж Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Подленже в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Незнановиці в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Ґняздовиці в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Купенін у гміні Менджехув Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Лібертув у гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Камень у гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Ґожице в гміні Жабно Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Неґардув-Кольонія в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Олесниця в гміні Олесно Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Пяски — частина села Крочув-Венкши в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — частина села Ментне в гміні Ґарволін Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — частина села Улятово-Поґожель у гміні Єднорожець Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — частина села Антонювка-Сьвержовська в гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — частина села Колбель у гміні Колбель Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — частина села Осухув у гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — частина села Калкув у гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — частина села Ґолембювка в гміні Калушин Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — частина села Лятович у гміні Лятович Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — частина села Весола в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — частина села Кшеславиці в гміні Русінув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — частина села Домброва в гміні Ласкажев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — частина села Жаненцин у гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — частина села Маловідз у гміні Єднорожець Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — частина села Бжуза в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — частина села Соболев у гміні Соболев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — частина села Нове Място в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — частина села Єжево в гміні Завідз Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — частина села Бодзановиці в гміні Олесно Олеського повіту Опольського воєводства
 Пяски — частина села Висока Ґлоґовська в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Зельонка в гміні Раніжув Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Ґнєвчина Ланьцуцка (Ґневчина-Ланьцуцька) в гміні Триньча Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Нова Весь у гміні Нисько Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Вадовіце-Ґурне в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Ходачув у гміні Ґродзісько-Дольне Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Лавниця в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Башня Долішня (Башня-Дольна) в гміні Любачів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Ґвозьдзець у гміні Боянув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Братковичі (Братковіце) в гміні Свільча Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Єнджеювка в гміні Наріль Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Воля-Зарчицька в гміні Нова Сажина Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Язьвіни в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Єльна в гміні Нова Сажина Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Береза Королівська (Бжуза-Крулевська) в гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Ґоленчина в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Новіни в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Циґани в гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Забайка в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Янушковіце в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Вілька Таневська (Вулька-Таневська) в гміні Улянув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Заріче (Зажече) в гміні Нисько Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Боброва в гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Пяски — частина села Лапи-Дембовіна в гміні Лапи Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Пяски — частина села Докторце в гміні Сураж Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Пяски — частина села Нарва (Нарев) у гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Пяски — частина села Трусколяси-Ольшина в гміні Соколи Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Пяски — частина села Поґожалкі в гміні Добжинево-Дуже Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Пяски — частина села Ґрабова в гміні Лази Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Пяски — частина села Славнюв у гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Пяски — частина села Лободно в гміні Клобуцьк Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Пяски — частина села Ґура в гміні Медзьна Пщинського повіту Сілезького воєводства
 Пяски — частина села Кідув у гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Пяски — частина села Голдовець у гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Умяновиці в гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Подленже в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Ґожакев у гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Сковронно-Дольне в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Ґлухув у гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Скшельчиці в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Павловіце в гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Ритв'яни (Ритвяни) в гміні Ритв'яни Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Данкув-Дужи в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Мечин у гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Млодзави-Дуже в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Заґаюв у гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Рачиці в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Тополя в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Сьвіняри-Старі в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Недзьведзь у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Зборув у гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Дешно в гміні Нагловіце Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Войцешиці в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Вимислув у гміні Кіє Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Кужелюв у гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Бедльно в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Ярославиці в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Цишиця-Ґурна в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Руда-Маленецька в гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Скшишув у гміні Ґоварчув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Жомбець у гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Майкув у гміні Скаржисько-Косьцельне Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Промник у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Матинюв у гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — частина села Осташево в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пяски — частина села Аркушево в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства
 Пяски — частина села Біскупиці-Забаричне в гміні Мікстат Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Пяски — частина села Коморув у гміні Мікстат Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Пяски — частина села Єнджеєво в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Пяски — частина села Дзежбін у гміні Мицелін Каліського повіту Великопольського воєводства
 Пяски — частина села Монкошице в гміні Кобиля Ґура Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Пяски — частина села Токажев у гміні Дорухув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Пяски — частина села Ґораздово в гміні Колачково Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Пяски — частина села Ґрабениці в гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Пяски — частина села Пшистроне в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Пяски — частина села Осек-Великий в гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства
 Пяски — частина села Радухув у гміні Серошевіце Островського повіту Великопольського воєводства
 Пяски — частина села Крашевіце в гміні Крашевіце Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Пяски — частина села Кузьниця-Чарнковська в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Пяски — колонія в гміні Черніково Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пяски — колонія в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Пяски — колонія в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Пяски — колонія в гміні Жуково Картузького повіту Поморського воєводства
 Пяски — колонія в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — колонія в гміні Нагловіце Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — колонія в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — колонія в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Пяски — колонія в гміні Седлець Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Пяски — осада в гміні Янув-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Пяски — осада в гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Пяски — осада в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пяски — осада в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Пяски — осада в гміні Здуни Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Пяски — лісова осада в гміні Ястрове Злотовського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Піски

Примітки